Eagle Automobile Company steht für folgende ehemalige Automobilhersteller in den USA:

 Eagle Automobile Company (Missouri)
 Eagle Automobile Company (New Jersey)
 Eagle Automobile Company (New York)